Erika est le nom donné à plusieurs systèmes tropicaux, dont :

 La tempête tropicale Erika de 1991 ;
 L'ouragan Erika de 1997 qui passa sa vie en mer mais dont les vagues affectèrent les Petites Antilles et Porto Rico ;
 L'ouragan Erika passant dans le Golfe du Mexique en 2003 ;
 La tempête tropicale Erika de 2009, dont les pluies très abondantes donnent des cumuls de pluie pouvant atteindre 250 à  sur la Guadeloupe ;
 La tempête tropicale Erika de 2015. À la suite des dégâts engendrés par ce système sur les Antilles, le nom Erika fut retiré des listes futures de noms pour les ouragans de l'Atlantique nord.

Voir aussi 

 

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme